Bajohr ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Bajohr (1908–1968), deutsche Malerin, siehe Elsa Schönfeld
 Frank Bajohr (* 1961), deutscher Historiker
 Hannes Bajohr (* 1984), deutscher Autor, Philosoph, Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Stefan Bajohr (1950–2022), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Bajor